Live Bootleg – pierwszy album koncertowy zespołu Aerosmith. Wydany w październiku 1978 roku.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Aerosmith
Albumy koncertowe